Dschami ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Dschāmi (Nūru'd-Dīn ʿAbdu'r-Raḥmān-i Dschāmi; 1414–1492), persischer Mystiker und Dichter
 Ali Dschami (* 1998), russischer E-Sportler